Венгрия впервые приняла участие в летних Олимпийских играх в 1896 году в Афинах и с тех пор выступала на всех летних Олимпийских играх, кроме Игр в Антверпене в 1920 году и Игр в Лос-Анджелесе в 1984 году. На зимних Олимпийских играх венгерские спортсмены дебютировали в 1924 году в Шамони и с тех пор не пропустили ни одной зимней Олимпиады.

За время выступления на Олимпийских играх венгерские спортсмены завоевали 521 олимпийскую медаль: 183 золотых, 156 серебряных и 182 бронзовых. Практически все медали были завоёваны на летних Олимпийских играх, больше всего медалей Венгрия завоевала в соревнованиях по фехтованию, плаванию и гребле на байдарках и каноэ. Венгрия является первой, по количеству завоёванных медалей, страной, которая ни разу не принимала Олимпийские игры у себя.

Национальный олимпийский комитет Венгрии был образован в 1895 году и принят МОК в том же году.

Медальный зачёт

Летние Олимпийские игры

Зимние Олимпийские игры

Медали по видам спорта

Венгерские спортсмены, выигравшие не менее 4 золотых олимпийских наград

См. также 
 Список знаменосцев Венгрии на Олимпийских играх

Ссылки 
 Статистика на sports-reference.com
 Венгрия на сайте Международного олимпийского комитета
 Венгерский олимпийский комитет